- игра в жанре Fighting изданная компанией BROCCOLI. Как и в аниме, в игре евангелионы сражаются с ангелами. Графика полностью выполнена в 3D, однако большую часть времени камера располагается сбоку от игрока, как это сделано во многих двумерных файтингах. Между боями на экране всплывают текстовые диалоги с изображением говорящего в данный момент персонажа. В режиме сюжетной игры присутствует индивидуальная арка для каждого из персонажей: Аска Лэнгли Сорью, Синдзи Икари, Тодзи Судзухара, Кенске Аида, Рей Аянами и Каору Нагиса. Для всех персонажей доступны две специальные атаки и одна смертельная.

Персонажи

Евангелионы
 Евангелион 00
 Евангелион 01
 Евангелион 02
 Евангелион 03
 Евангелион 04
 Серийный Евангелион
 Евангелион Альфа
 Евангелион Бета
 Евангелион 00 (версия из Rebuild of Evangelion)*
 Евангелион 01 (версия из Rebuild of Evangelion)*

Ангелы
 Лилит*
 Сакиил
 Самусиил
 Рамиил
 Гагиил
 Израфил
 Сандалфон (non-playable, used as an environmental hazard)
 Сахакиил
 Лелиил
 Зеруил
 Бардиил

Другие персонажи
 Jet Alone
 Gunbuster

(* эти персонажи доступны только для PSP-версии)

Разное
PSP версия игры продавалась по 7,082 тысяч экземпляров в первую неделю релиза.

Примечания

Ссылки
  Neon Genesis Evangelion Battle Orchestra
 NCS page Comments about gameplay, characters, and featuring a link to screenshots of the game

Компьютерные игры 2007 года
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Евангелион
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги